Schrewe ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schrewe (* 1964), deutscher Regisseur
 Eberhard Schrewe (1881–1966), deutscher Politiker
 Ernst Schrewe (1900–1957), deutscher Volkswirt und Pädagoge
 Franz Schrewe (* 1950), deutscher Politiker
 Friedrich Wilhelm Schrewe (1772–1833) deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Schreve